Doc Winner (1885-1956), auteur de bande dessinée américain ; 
 Michael Winner (1935-2013), réalisateur britannique ;   
 Gerd Winner (1936-), sculpteur allemand ;  
 Reality Winner (1991-), linguiste cryptographique, ancienne employée des services secrets américains, lanceuse d'alerte ;
 Winner, boys band sud-coréen ;  

 Winner (Dakota du Sud)

Chansons 
 Winner, chanson de Jamie Foxx, 2010
 Winner, chanson des Pet Shop Boys, 2012

Homonymie de titre
Homonymie de patronyme